Constrictor peut désigner :
 Constrictor, un album d'Alice Cooper (1986)
 Constrictor,  un film d'horreur thaïlandais de Chaninton Muangsuwan (2006) 
 Constrictor, un personnage de fiction appartenant à Marvel Comics
 boa constrictor, un serpent